Буяны () — деревня в Мазоловском сельском Совете Витебского района.

Расположена в 20 км к северо-западу от Витебска на реке Храповлянка, в 1,5 км от железнодорожной станции Лосвидо на автомобильной дороге Витебск — Городок.

Не позднее 1930 года деревня входила в состав Долженского, с 16 июля 1954 года — Боровлянского, с 22 декабря 1960 — Мазоловского сельского Совета Витебского района Витебской области.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Витебского района